Петровић може да се односи на:

 Петровић (презиме), српско презиме
 Петровић (династија), српска династија

или:

 Петровић (Штимље), насеље у општини Штимље, КиМ, Република Србија

или:

Петровић је презиме више познатих особа (азбучним редом):

 Александар Петровић (1927)
 Борислав Петровић (1988), одбојкаш
 Бошко Петровић (1911—1937)
 Бошко Петровић (1915—2001)
 Бошко Н. Петровић (1928—2008)
 Бошко Д. Петровић (1926)
 Бранимир Петровић (1982), фудбалер
 Бранко Петровић (1922—)
 Хајдук Вељко Петровић (1780—1813)
 Вељко Петровић (1884—1967)
 Вице Петровић (1677—1754)
 Војислав Петровић (1925—2007)
 Димитрије Петровић (1799—1852), академски вајар (тзв. "ликорезац" и "ликоливац")
 Дражен Петровић (1964—1993)
 Душан Петровић (1966)
 Душан Петровић Шане (1914—1977)
 Емил Петровић (1894—1957)
 Емил Петровић (1930)
 Гајо Петровић (1927—1993)
 Горан Петровић (1961)
 Златибор Петровић (1921—2009)
 Зора Петровић (1894—1963)
 Зоран Петровић (1921—)
 Илија Петровић (1895—1942)
 Карађорђе Петровић (1762—1817)
 Милан Петровић (1879—1952)
 Миодраг Петровић (1888—1950)
 Миодраг Петровић-Чкаља (1924—2003)
 Мита Петровић (1848—1891)
 Михајло Петровић (1884—1913)
 Михаило Петровић Алас (1868—1943)
 Мојсије Петровић (1677—1730)
 Надежда Петровић (1873—1915)
 Настас Петровић (1867—1928)
 Ненад Петровић (1907—1989)
 Ненад Петровић (1925—)
 Павле Петровић (1818—1852)
 Петар С. Петровић (1934—)
 Петар Петровић Пеција (1899—1952)
 Раде Петровић (1941—), певач
 Растко Петровић (1898—1949)
 Руде Петровић (1907-)
 Сава Петровић (1794—1857)
 Сава Петровић (1839—1889)
 Светислав Петровић (1883—1935)
 Светозар Петровић (1931—2005)
 Слободан Дане Петровић (1948—)
 Стеван Петровић Бриле (1921—1943)
 Страхиња Петровић (1892—1964)
 Урош Петровић (1888—1915)

Припадници династије Петровић-Његош (хронолошки) 
 Владика Данило I Петровић (1670—1735)
 Митрополит Сава Петровић (око 1700-1782)
 Петар I Петровић Његош (1747—1830)
 Петар II Петровић Његош (1813—1851)
 Војвода Мирко Петровић (1820—1867)
 Данило II Петровић Његош (1826—1860)
 Никола I Петровић (1840—1921)
 Милена Петровић (1847—1923)
 Принц Никола Петровић (1944- )

Види још 
 Петровићи
 Петар

Српска презимена